Альдобрандини:

 Альдобрандини — благородное флорентийское семейство;
 Альдобрандини, Маргарита (1588—1646) — аристократка из рода Альдобрандини, в замужестве — герцогиня Пармская;
 Альдобрандини, Алессандро (1667—1734) — итальянский кардинал;
 Альдобрандини, Баччо (1613—1665) — итальянский кардинал;
 Альдобрандини, Джованни (1525—1573) — итальянский кардинал, брат Климента VIII;
 Альдобрандини, Ипполито (младший) (1596—1638) — итальянский кардинал, брат кардинала Сильвестро;
 Альдобрандини, Пьетро (1571—1621) — итальянский кардинал, покровитель искусств и наук.
 Альдобрандини, Сильвестро (1587—1612) — итальянский кардинал, брат кардинала Ипполито;
 Пассери Альдобрандини, Пьетро (1551—1610) — итальянский кардинал;
 Климент VIII (1536—1605), в миру Ипполито Альдобрандини — Папа римский (1592—1605).